Winsauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Winsauer (1890–1962), ehemaliger Landeshauptmann Vorarlbergs (ÖVP)
 Michael Winsauer (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Thomas Winsauer (* 1979), Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag (ÖVP)
 Werner Winsauer (1928–2010), österreichischer Politiker (ÖVP)